Touva peut désigner : 
La République de Touva
Le cheval de Touva